Владимир Брежнев:
 Брежнев, Владимир Анатольевич (1935—1996) — хоккеист, заслуженный мастер спорта.
 Брежнев, Владимир Аркадьевич (род. 1931) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Брежнев, Владимир Иосифович (1897—1963) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.